Kenefick bezeichnet

 eine Stadt in den Vereinigten Staaten, Kenefick (Texas)

ist der Name von

 John C. Kenefick, amerikanischer Eisenbahnmanager